Лайал Аббуд () — ливанская поп-исполнительница, актриса, танцовщица и мусульманский филантроп. Получила в 2017 году культурную премию за художественное творчество от Ливанского министерства культуры. Поёт на разных арабских диалектах, Аббуд является членом Синдиката профессиональных художников в Ливане.

Родилась 15 мая 1982 в селе Каниш, района Тир провинции Южный Ливан в шиитской мусульманской семье, её отца зовут Мунир а мать — Марьям. У неё три брата и шесть сестёр. После получения степени магистра в области английской литературы и перевода, начала музыкальную карьеру. Она впервые появилась в сериале «Студия Эль-вентилятор» в 2001 году.

См. также 
 Музыка Ливана

Ссылки 
 

Певцы и певицы Ливана
Выпускники Ливанского университета